Weesen ist der Name folgender Orte:
 Weesen (Südheide), eine Ortschaft der Gemeinde Südheide, Landkreis Celle,  Niedersachsen
 die Schweizer Gemeinde Weesen im Kanton St. Gallen 
 Weesen, deutscher Name des Ortes Zasa in der Jēkabpils novads in Lettland